Ampelsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ampelsari, Kebumen, by, 
 Ampelsari, Banjarnegara, by, 
 Ampelsari, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar